Тибести:

 Тибести — горное плато (нагорье) в Ливии и Чаде.
 Тибести — один из 22 регионов Чада.